rationalisatie (landbouw), de modernsiering van de landbouw waarbij de verhoging van efficentie voorop staat
rationalisering (sociologie), de overgang van een traditionele naar een rationele samenleving
rationalisatie (economie), verandering van een ad-hocproces in een strikt beschreven proces
rationalisatie (wiskunde), proces om irrationale getallen uit de noemer van een breuk te verwijderen
rationalisering (psychologie), het zoeken van rationele verklaring voor het eigen gedrag